Gröbke ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Gröbke (1872–1949), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Erna Gröbke (1904–1988), deutsche Komponistin, zweite Ehefrau des Hitlerfotografs Heinrich Hoffmann, Tochter des Vorgenannten